Agua Buena – distretto della provincia di Puntarenas (Costa Rica)
 Agua Buena – città della provincia di Los Santos (Panama)